Chytridhaema är ett släkte av svampar. Chytridhaema ingår i familjen Olpidiaceae, klassen Chytridiomycetes, divisionen pisksvampar och riket svampar.

Källor

Pisksvampar
Chytridhaema